Fantom opery může být:

 Fantom opery (román) – román Gastona Lerouxe
 Fantom opery (film, 1925)
 Fantóm opery (film, 1962)
 Fantom opery (film, 1998)
 Fantom opery (film, 2004)
 Fantom opery (muzikál) – muzikál Andrewa Lloyda Webbera

Související články 
 Fantom
 Fantomas